Die Cricket-Europameisterschaft wird in unterschiedlicher Form seit 1996 abgehalten.

Wie fast alle internationalen Cricketturniere wird sie in der One-Day Cricket Spielform ausgetragen, mit einer Begrenzung von 50 Over pro Innings. Bis auf wenige Ausnahmen besitzen diese Spiele aber keinen One-Day International Status. England hat, wenn überhaupt, immer nur mit einer Amateurauswahl teilgenommen. Seit 2011 wird das Turnier zumeist dazu verwendet die regionale Stufe für Europa der Qualifikation für die ICC World Twenty20 oder für die ICC World Cricket League darzustellen.

Übersicht 
Die höchsten Turniere auf Europäischer Ebene hatten die Folgenden Sieger

Turniere

1996 
Kopenhagen

1998 
Den Haag

2000 
Glasgow

2002 
Belfast

2004 
Niederlande

Belgien

2005 
Belgien

2006 
Glasgow

Belgien

2007 
Belgien

In einem Play-Off Spiel um den letzten freien Platz in der Division 2 (2008) besiegt Kroatien Gastgeber Israel knapp mit 5 Runs. Israel steigt in die Division 3 (2009) ab.

2008 
Dublin

Guernsey

2009 
Murcia/Spanien

Korfu/Griechenland

Zypern

2010 
Jersey, 13.–19. Juli 2010

Guernsey, 13.–19. Juli 2010

2011 

In drei Ligen wurden im Twenty20 die beiden europäischen Qualifikanten für den ICC World Twenty20 Qualifier 2012 ausgespielt. Dabei konnten  sich  Italien und Dänemark durchsetzen.

2012/2013 
Abermals wurden die europäischen Qualifikanten für den ICC World Twenty20 Qualifier 2013 in diesem Turnierformat ermittelt. Dabei konnten  sich wie zuvor Italien und Dänemark durchsetzen.

2014/2015 
Bei der als europäische Qualifikation für den ICC World Twenty20 Qualifier 2015 fungierendem Turnier wurde ien Qualifikant ermittelt. Dieses Mal konnte sich Jersey gegen seine Mitkonkurrenten durchsetzen.

2017 
Die wieder im ODI-Cricket ausgetragene Liga diente als Qualifikation für die ICC World Cricket League Division Five 2017. Sie wurde durch  Deutschland gewonnen, dass sich damit für die Weltliga qualifizierte.

Anmerkungen und Quellen 

Europameisterschaft
Europameisterschaft